Motocyklowe Grand Prix Indianapolis 2012 – jedenasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata w klasie MotoGP oraz dziesiąta w klasach Moto2 i Moto3, rozegrana 17 - 19 sierpnia 2012 na torze Indianapolis Motor Speedway w Indianapolis.

MotoGP wyniki

Moto2 wyniki

Moto3 wyniki

Bibliografia
 Red Bull Indianapolis Grand Prix 

Motocyklowe Grand Prix Indianapolis
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
2012 w Stanach Zjednoczonych